[[Fil:ESC 2007 Serbia - Marija Serifovic - Molitva.jpg|thumb|250px|Marija Šerifović synger vinder sangen Molitva]]
Eurovision Song Contest 2007 er den 52. udgave af det europæiske melodigrandprix, og det blev blive afholdt i Helsinki i Finland. Semifinalen blev afholdt den 10. maj 2007 og finalen den 12. maj. Serbien vandt med sangen Molitva. Danmark deltog i semifinalen med DQ, men kvalificerede sig ikke til finalen.

Tjekkiet, Georgien, Montenegro og Serbien deltog alle for første gang. Montenegro og Serbien havde dog deltaget før, men i form af en samlet stat.

Konkurrencen blev efterfølgende husket som "Østeuropæernes Grand Prix", da alle 10 der kvalificerede sig fra semi-finalen var Østeuropæiske lande, trods store favoritter fra Vesteuropa, såsom Schweiz, Andorra, Island og Danmark.

I finalen så det ligesådan ud, da alle de Vesteuropæiske lande placerede sig under 15. pladsen (med undtagelse af Grækenland, der ligger lidt i en gråzone hvad angår Øst/Vesteuropa).

Året huskes måske bl.a. for den gakkede optræden fra Ukraine, DJ BoBo der stillede op for Schweiz, Frankrig der en sjælden gang valgte at synge dels på engelsk og ovenikøbet gjorde sjov med deres eget sprog, samt Irlands eneste sidsteplads nogensinde.

Semifinale

Finalister 
Disse ti lande gik videre fra semifinalen - annonceret i tilfældig rækkefølge:

Finalen

Scoreboard

Semifinale

12 point 
Nedenfor er et sammendrag af de 12 point, som blev givet i finalen:

Finale

12 point 
Nedenfor er et sammendrag af de 12 point, som blev givet i finalen:

Kort 

2007
Musik i 2007